Иванова може бити:

 Иванова (презиме), женска варијанта презимена 
 , село у Аларском рејону, Иркутска област, Русија
 4365 Иванова, астероид главног астероидног појаса

Види још 

 Иванов, вишезначна одредница
 Ивановска, женска варијанта презимена 
 Ивановскаја, вишезначна одредница